Little Chicago bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Chicago (Minnesota)
 Little Chicago (Ohio)
 Little Chicago (Pennsylvania)
 Little Chicago (Wisconsin), im Marathon County